Jython — это реализация языка Python на языке Java. Первоначальное имя проекта — JPython, которое пришлось поменять из-за конфликта с одноимённым проектом (имя было занято на хостинге sourceforge.net), одновременно и компилятор, и интерпретатор.

Программы, выполняющиеся в среде Jython, могут одновременно использовать классы языков Java и Python, используя, например, классы стандартной библиотеки Swing.

Разработка web-апплетов 
На языке Java можно разрабатывать апплеты для веб-браузеров. Но в настоящий момент апплеты в Jython не включены. Компилятор был удалён из пакета Jython 2.5.0 с целью внедрения новой технологии, которая лучше реализует создание апплетов. Технология будет включена в другую версию в ближайшем будущем.

См. также 
 Python
 JPype
 
 Виртуальная машина Java

Примечания 

Реализации Python
Реализации языков программирования для платформы Java